Valö eller Valön kan syfta på:

Geografi

Sverige 

 Valö (Strömstad kommun), halvö (sammanvuxen med Rossö), Västra Götalands län, 
 Valön, ö utanför Fjällbacka i Tanums kommun i Västra Götalands län, 
 Valön (halvö i Tanums kommun), Västra Götalands län, 
Valöns naturreservat, Tanums kommun
 Valön (Orusts kommun), ö i Orusts kommun i Västra Götalands län, 
Valöns naturreservat, Orusts kommun
 Valö (Göteborgs kommun), ö i Västra Götaland, 
 Valö (ö i Björkern), en ö i sjön Björkern, Kinda kommun, Östergötlands län, 
Valö (naturreservat), naturreservat i Kinda kommun
 Valö, Östhammars kommun, kyrkbyn i Valö socken i Östhammars kommun i Uppland, 
 Valö socken – i Uppland ingick i Frösåkers härad och är sedan 1971 en del av Östhammars kommun
 Valö distrikt – ett distrikt i Östhammars kommun och Uppsala län
 Valö landskommun – var en tidigare kommun i Stockholms län
 Valö församling – var en församling i Uppsala stift i Östhammars kommun i Uppsala län
 Valö kyrka – en kyrkobyggnad i Valö i Uppsala stift och tillhör Frösåkers församling

Se även
 Valo
 Vålö
 Valöarna, öar och fyr i Stockholms skärgård och Värmdö kommun.